Ерусомпюха (устаревшее Ерусом-Пюха):

 Ерусомпюха (приток Саваяхи) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. 
 Ерусомпюха (приток Надыма) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.